Název Vackov má více sídel:
 Vackov (Plesná), část města Plesná v okrese Cheb
 Vackov (Černovice), část města Černovice v okrese Pelhřimov
 Vackov (Praha), lokalita v Praze 3

Externí odkazy